Сетелем (, аббревиатура от CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager, ) — французский бренд потребительского кредитования. В России оперирует через ООО «Сетелем Банк», 100% которого принадлежит Сбербанку.
Название изменено в декабре 2022 на ООО Драйв Клик Банк

Деятельность 
Первая компания, вышедшая на рынок потребительского кредитования в 1953 году и на рынок онлайн кредитования в 1997 году.

В 2008 году в результате объединения Cetelem и UCB (подразделение группы BNP Paribas, специалист в области ипотечного кредитования) была образована компания BNP Paribas Personal Finance, которая стала крупнейшим игроком на рынке кредитования физических лиц в Европе.

BNP Paribas Personal Finance осуществляет свою деятельность под брендом Cetelem, занимает 1-е место на рынке кредитования физических лиц во Франции и Европе и специализируется на предоставлении полного спектра финансовых услуг в таких сегментах рынка, как: автокредитование, кредитование в точках продаж, кредиты наличными, кредитные карты, ипотека и другие.

В России 
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк „БНП Париба Восток“» было зарегистрировано Банком России под № 2168 27 ноября 1992 года. Также оно носило названия «Тавис» (до 4 февраля 2005 года), «Национальные финансовые традиции» (до 24 ноября 2005 года), «УкрСиббанк» (до 20 июня 2007 года). Параллельно с юридическим лицом КБ ООО «БНП ПАРИБА Восток», на рынке потребительского кредитования с 2007 года начало работать ещё одно юридическое лицо ЗАО «БНП ПАРИБА»  именно оно специализировалось на выдаче потребительских кредитов в торговых точках (М.Видео, DNS, MediaMarkt) и в дилерских центрах начиная с 2008 года. Выдача кредитных карт началась с 2009 года.

В июне 2013 года банк был переименован в ООО «Сетелем Банк». Участник системы страхования вкладов (с 22 сентября 2005 года).

В июне 2011 года BNP Paribas и Сбербанк России приняли решение о создании совместного предприятия, которое, работая под торговой маркой Cetelem, будет заниматься розничным кредитованием в магазинах. В сентябре 2011 года BNP Paribas приняла решение возложить эти функции на ООО «КБ „БНП Париба Восток“». . В сентябре 2012 года Сбербанк завершил сделку по приобретению 70% акций ООО «КБ „БНП Париба Восток“»; 30% остались у группы BNP Paribas. В октябре 2013 года доля Сбербанка увеличилась до 74%, а на сентябрь 2015 года доля Сбербанка увеличилась до 79,2%. 15 октября 2020 года Сбербанк объявил, что выкупит у BNP Paribas Personal Finance 20,8% акций и станет единственным владельцем «Сетелем».

По состоянию на 2021 год основной деятельностью банка «Сетелем» является автокредитование.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт банка в России

Банки Франции
Дочерние компании Сбербанка